Симферопольский техникум железнодорожного транспорта и промышленности — государственное учебное учреждение. Основная направленность — подготовка младших специалистов для работы на железной дороге.

История 
В октябре 1922 года в Симферополе было создано фабрично-заводское училище. Руководителем был назначен бывший машинист паровоза В. В. Соколовский. Первый набор учащихся составил 200 человек. Корпус училища располагался в одном из зданий железнодорожного вокзала (до настоящего момента не сохранилось), поблизости располагались общежитие и мастерские. 

В 1940 году фабрично-заводское училище было преобразовано в железнодорожное училище №2. Количество учащихся выросло до 300 человек. Произошло укрепление материальной базы. После начала Великой Отечественной войны в мастерских было налажено изготовление труб для лёгких миномётов. В первых числах июля 1941 года началась подготовка к эвакуации училища в город Балашов Саратовской области. Вместе с Севастопольским и Сакским ремесленными училищами в железнодорожном эшелоне обучающиеся были доставлены в Керчь, затем по морю в Новороссийск, далее через Сталинград в город Балашов, где училище находилось до освобождения Крыма в 1944 году. В мае 1944 года училище было преобразовано в железнодорожное училище №1.

В 1956 году железнодорожное училище №1 было переименовано в ремесленное училище №4.

В 1960 году ремесленное училище №4 было переименовано в техническое училище №4.

В 1963 году техническое училище №4 было переименовано в городское профессионально-техническое училище №4.

В 1984 году городское профессионально-техническое училище №4 было переименовано в среднее профессионально-техническое училище №4

В 2003 году среднее профессионально-техническое училище №4 было переименовано в Симферопольское высшее профессиональное училище железнодорожного транспорта.

В 2014 году Симферопольское высшее профессиональное училище железнодорожного транспорта было переименовано в Симферопольский техникум железнодорожного транспорта и промышленности.

В 2017 году техникум был переведён из здания по адресу Александра Невского, дом 15, в котором находился с 1946 года, в здание по адресу улица Марка Донского, дом 4. По официальной версии, причиной стала невозможность получить на существующее здание техникума лицензии от Рособранадзора лицензии для образовательной организации, обучающей детей.

История здания техникума 

 Во второй половине XVIII века на месте нынешнего здания техникума находился одноэтажный (двадцать комнат) дворец из бутового камня (построен под непосредственным контролем князя Георгия Потёмкина). Путевой дворец был заложен 21 октября 1784 г. и был готов непосредственно к приезду Императрицы в Симферополь 26 мая 1787 года. В этот день Императрица Екатерина II отобедала в этом путевом дворце, и в память о своём пребывании в Симферополе посадила в саду при дворце три шелковицы;
 После 1784 года путевой дворец использовался как канцелярия и жильё правителя Таврической области В.Каховского, после — С. Жегулина;
 В конце XVIII века в здании располагались офицерские казармы и госпиталь;
 C 1802 г. здесь размещалась канцелярия Таврического губернатора и некоторые другие административные учреждения губернии;
 В 1823—1826 гг. по проекту губернского архитектора И.Колодина, был достроен второй этаж здания(материалы для строительства поставлял перекопский купец третьей гильдии В.Шубников);
 В 1830 году во дворе дома была открыта первая губернская типография, где печаталась газета « Таврические губернские ведомости»;
 В 1854 году, во время Крымской (Восточной) войны в здании, где в XX веке разместится техникум, располагался военный госпиталь. В это время в госпитале трудился великий русский хирург Николай Пирогов;
 В 1855 году госпиталь посетил император Александр II;
 В начале XX века в здании будущего техникума проходили курсы по подготовке работников в волостные земства. В 1917—1918 гг ими заведовала Фанни Каплан.
 В 1918 году в здании располагался Совет народных комиссаров республики Таврида с Н. Г. Слуцким во главе;
 В 1918—1919 — здесь размещались властные органы крымских краевых правительств;
 В 1946—1947 гг. был надстроен третий этаж, а также изменён фронтон.

Настоящее время 
В настоящее время техникум ведёт подготовку специалистов по следующим специальностям:
 организация перевозок и управления на железнодорожном транспорте;
 обслуживание железнодорожных сооружений и объектов путевого хозяйства;
 эксплуатация и ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
 строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
 экономика предприятия.

Примечания

Ссылки 
 Прогулки по улицам Симферополя

Техникумы Украины
Техникумы России
Образование в Симферополе
Железнодорожные учебные заведения
Железнодорожные техникумы по алфавиту